Anton Lindblad (ur. 28 października 1990 r. w Szwecji) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu Hudiksvalls IF.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anton Lindblad pojawił się 9 grudnia 2006 roku, podczas zawodów FIS Race w szwedzkiej miejscowości Idre, gdzie zajął 86. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2010 roku w Davos, gdzie zajął 68. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Düsseldorfie 3 grudnia 2011, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 28. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Lindblad nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990